Ruské příjmení Kononov () má více nositelů:

 Andrej Nikolajevič Kononov (1906–1986), ruský lingvista, znalec turkotatarských jazyků
 Vasilij Makarovič Kononov (1923–2011), sovětský partyzán, v Lotyšsku odsouzený za válečné zločiny
 Vladimir Petrovič Kononov (* 1974), ministr obrany Doněcké lidové republiky

Ruská příjmení